Miejscowości w USA:
 West Lebanon – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 West Lebanon (ang. West Lebanon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon